Sezon 1991/1992 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1991/1992 był pierwszym za prezydenckiej kadencji Giuseppe Ciarrapico. Ottavio Bianchi zakończył z Romą rozgrywki Serie A na 5. pozycji. W Pucharze Zdobywców Pucharów "giallorossi" wyeliminowali CSKA Moskwa, Ilves FC, a odpadła w ćwierćfinale po dwumeczu z AS Monaco (0:0, 0:1).

Rozgrywki 
 Serie A: 5. miejsce
 Puchar Włoch: ćwierćfinał
 Superpuchar Włoch: finał
 Puchar Zdobywców Pucharów: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach